Par IT Benchmarking il faut comprendre une méthode de stratégie d'entreprise, qui compare les performances des services informatiques d’une compagnie avec celles d’autres entreprises.
Les critères de performances englobent l’efficience et l’effectivité et les comparaisons peuvent être conduites au sein d’un secteur d’activités mais également de manière intersectorielle.

L’objectif du IT Benchmarking est d’identifier les potentiels d’optimisation et de générer des recommandations pour l’amélioration des performances informatiques.
Le point de mesure prédominant se nomme « Best Practice » (bonne pratique en français), ce qui signifie l’entreprise (resp. les processus permettant de produire la prestation informatique qui est contrôlée) qui remplit le mieux les critères d’efficience et d’effectivité.

Marche à suivre 

 Détermination des critères d’efficience et d’effectivité à utiliser pour traiter la comparaison. La question essentielle est de savoir comment les prestations IT se répercutent dans les processus opératifs (apport de l’informatique ou « valeur de l’IT dans le business)

 Trouver les participants internes et externes pour l’exercice de benchmarking ainsi que le fournisseur de benchmarks, afin de former la plateforme de comparaison nécessaire. Important : les partenaires doivent être prêts à partager les informations requises.

 Mise en place d’un système d’indicateurs clés en tenant compte de la comparabilité de ces chiffres. Ici, une délimitation très claire des définitions est à respecter afin de proposer une base de comparaison valable et loyale

 Analyse de la base de données et identifications des participants « best practices ». Définition des « benchmarks-cibles »

 Définition des potentiels d’optimisation et des mesures à entreprendre à la suite des résultats de la comparaison avec les valeurs « best practices »

 Calcul des potentiels d’économie théorétiques selon la différence avec le benchmark (ou « gap to benchmark »)

 Détermination des buts et mesures afin de combler le trou vis-à-vis des valeurs « best-practices »

 Définition d’un plan de réalisation de ces mesures d’optimisation

 Contrôle des résultats et des étapes d’amélioration.

Structure 

La comparabilité joue un rôle particulier dans le cadre du IT Benchmarking. Étant donné que la production de services informatiques n’est pas standardisée au niveau des entreprises, il est nécessaire de définir des fonctions IT génériques qui sont présentes dans chaque compagnies et qui permettent donc une comparaison valable :

Une répartition adéquate des dépenses IT totales est une condition pour un aperçu holistique.
En général on sépare les coûts IT par fonctions et par type, par exemple :

Coûts par fonction IT

 Application développement – nouvelles fonctionnalités
 Application maintenance
 IT Infrastructure - Mainframe/Server
 IT Infrastructure - PC/LAN
 Autres dépenses informatiques par fonctions

Types de coûts informatique

Les types de dépenses suivants sont pertinents pour la production de services informatiques et sont plus particulièrement analysés dans le cadre du IT Benchmarking :

 Coûts du personnel informatique interne (toutes dépenses relatives au personnel incluses)
 Coûts pour consultant IT externe
 Coûts relatifs au matériel
 Coûts relatifs au logiciel
 Coûts pour l'externalisation informatique
 Coûts pour la communication des données
 Autres types de coûts informatiques

Types de Benchmarking 

Dans la pratique l'étalonnage (benchmarking) est réparti en plusieurs sortes de benchmarking. La classification est établie selon les propriétés du partenaire de benchmarking. Ces partenaires se trouvent au sein du même secteur d’activités ou dans de multiples secteurs et ils appartiennent à l’entreprise elle-même ou alors à une organisation externe.

Avantages du IT Benchmarking 

D’un point de vue économique, le IT Benchmarking remplace le marché qui, vu l’obligation de contracter ou le manque de comparabilité n’existe pour ainsi dire pas.
Le benchmarking soutient le processus de formation des prix et améliore l’effectivité des prestations de service, qui ne sont pas directement soumises aux mécanismes du marché.

Désavantages du IT Benchmarking 

Très souvent une grande partie des coûts (dépenses communes) sont allouées au moyen de clés de répartition individuellement sur chaque prestation de service informatique.
Dans le cas d’une clé de répartition qui n’est pas orientée sur la cause des coûts, les dépenses établies par service sont erronées et conduisent à une comparaison déficiente.
Une comparaison est valable lorsque l’étendue des prestations de service IT est clairement délimitée, acceptée et respectée par tous les participants.
Lors de nombreuses initiatives de benchmarking les valeurs de bonnes pratiques sont définies selon le critère de l’efficience, le bénéfice des prestations informatiques pour le client/consommateur n’est pas pris en compte et évalué.

Voir aussi

Articles connexes 
 Benchmarking
 Test de performance

Stratégie d'entreprise